La palabra Orbach puede hacer referencia a:
 Orbach antiguo nombre de la comuna suiza de Orbe.
 Jerome Bernard Orbach un actor estadounidense.
 Wilhelm Orbach un maestro alemán de ajedrez.